Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Rohan Bopanna e Matwé Middelkoop hanno sconfitto Santiago González e Andrés Molteni con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (campioni)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinale)

  Santiago González /  Andrés Molteni (finale) 
  Ariel Behar /  Máximo González (primo turno)

Wildcard 

  Hamad Međedović /  Yshai Oliel (primo turno)

  Daniel Cukierman /  Edan Leshem (primo turno)

Ranking protetto 

  Denys Molčanov /  Franko Škugor (quarti di finale)

  Sander Arends /  Bart Stevens (quarti di finale)

Alternate 

  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 2022